Тириново — название нескольких населённых пунктов:
 Тириново — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Тириново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.